NQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuquí (Colombia)